Cegliesi – abitanti di Ceglie Messapica
Cegliesi – abitanti di Ceglie del Campo
Cegliesi – abitanti di Ceglie